Pere Marcer i Cuscó (Avinyonet del Penedès, 1854 - Santiago de Xile, 1927), germà claretià, missioner a Xile
 Pere Marcer i Oliver (Bellver de Cerdanya, 1840 - Barcelona, 1925), religiós, científic i inventor català